Miejscowości w Polsce 
 Bednarze – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców 
 Bednarze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Korytnica
 Bednarze – część wsi Rybna w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Czernichów